Кратер Роберт (), не путать с кратером Робертс (), — маленький ударный кратер в юго-восточной части Моря Ясности на видимой стороне Луны. Название присвоено по английскому мужскому имени и утверждено Международным астрономическим союзом в 1976 г.

Описание кратера 

В непосредственной близости от кратера Роберт располагаются кратероподобные образования — Мария, Иерик, Осирис и Исис; а также борозда Марчелло; борозда Рейко и цепочка кратеров Бриджитт.

Другими ближайшими соседями кратера являются кратер Дауэс на юго-западе; кратер Абетти на севере; кратер Фаброни на востоке и кратер Бекетов на юго-востоке. На северо-востоке от кратера Роберт находится пик Аргея.

Селенографические координаты центра кратера , диаметр 0,56 км, глубина 130 м>.

Кратер имеет правильную циркулярную чашеобразную форму без приметных структур.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.
 Кратер Роберт на карте LAC-42
 Селенологическая карта окрестностей кратера
 Кратер Роберт на карте LM-42
 Фототопографическая карта окрестностей кратера
 Фототопографическая карта кратера Роберт
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны